Осетище — деревня в Лобковской волости Невельского района Псковской области.

Расположена в 20 км к юго-востоку от города Невеля, в 3,5-4 км от границы с Белоруссией.

Примечания

Ссылки 
 Деревня Осетище 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)